Woodbine kan syfta på:

 Bokeem Woodbine
 Woodbine, Georgia
 Woodbine, Iowa
 Woodbine, Kansas